Сориуэла-дель-Гуадалимар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильяс. Занимает площадь 54 км². Население — 1349 человек (на 2010 год). Расстояние — 115 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web con Información y fotos de Sorihuela del Guadalimar
 [miarroba.com/foros/ver.php?foroid=372630 Foro de Sorihuela del Guadalimar]
 Página personal sobre Sorihuela del Guadalimar 

Муниципалитеты Хаэна